Marchessault ist der Familienname folgender Personen:
 Janine Marchessault (* 1959), amerikanisch-kanadische Politik- und Sozialwissenschaftlerin
 Jonathan Marchessault (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler